REI steht für:

 Recreational Equipment, US-amerikanisches Unternehmen
 Flugplatz Régina (IATA-Code) in Régina, Französisch-Guayana

REI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Berchtesgadener Land (für Bad Reichenhall)

Rei steht für:
 Rei, ein japanischer Dankes- und Höflichkeitsausdruck
 Rei (Waschmittel), deutsche Waschmittelmarke
 Costa Rei, ein Küstenabschnitt von Sardinien
 Vila de Rei, Kleinstadt in Portugal

Rei ist der Familienname folgender Personen:
 August Rei (1886–1963), estnischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Tony Rei (* 1957), österreichischer Zauberkünstler

Siehe auch:
 RAI
 Ray
 Reih
 REJ
 Rey

Abkürzung